Пабло Галеана има више значења:

 Пабло Галеана (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пабло Галеана, Коакојулар (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику